

Botanica 
Col termine Acacia, nel linguaggio scientifico si intende un ben determinato genere di piante della famiglia delle Mimosaceae. Tuttavia, nel linguaggio comune, il nome è altresì utilizzato per indicare specie di piante appartenenti ad altri generi.

Robinia pseudoacacia – nota come "acacia" o "robinia"
Albizia – genere di piante che comprende, tra le altre, la specie:
Albizia julibrissin – nota come "gaggia di Costantinopoli" o "acacia di Costantinopoli"

Cinema 
 Acacia (아카시아) – film del 2003 diretto da Park Ki-hyeong

Altro 
Acacia – ovvero gomma di acacia, nome con cui è altresì nota la gomma arabica